Ac'h peut désigner :
 Ac'h, une division ancienne de l'évêché de Léon en Bretagne ;
 Ac'h, un nom de famille basé sur la division ancienne Ac'h de l'évêché de Léon ;
 Ac'h!, une interjection bretonne indiquant le dégoût.

 Aber-Ac'h est un nom breton venant
 de l'aber devenu Aber Wrac'h en français,
 du port sur la rive gauche de l'aber, dans la commune de Landéda.

Toponymie bretonne